«Реквием по монахине» () — роман американского писателя Уильяма Фолкнера, впервые опубликованный в 1951 году.

Сюжет 
Действие романа происходит в городе Джефферсон. Его героини — Темпл Стивенс (в девичестве Дрейк), действовавшая в романе «Святилище», и негритянка Нэнси, которая задушила шестимесячного ребёнка Стивенс.

История создания 
Идеи, воплощённые в «Реквиеме по монахине», появились у Фолкнера ещё в 1933 году, но были надолго отложены. В 1950 году писатель начал работу над пьесой, в первой сцене которой судят негритянку Нэнси.

Восприятие 
«Реквием по монахине» получил неоднозначные отзывы критиков. Многие рецензенты оказались впечатлены сюжетом и экспериментальной формой, сочетавшей черты романа и драмы. В то же время критики отмечали неуклюжесть стиля. и неправдоподобие отдельных сюжетных ходов. «Реквием» никогда не был популярен у читателей и остаётся значимым в первую очередь как продолжение более удачного романа — «Святилище».

Примечания 

Романы Уильяма Фолкнера
Литературные произведения модернизма